Gornji Teslić je naseljeno mjesto u sastavu općine Teslić, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Gornji Teslić
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|1.095 (73,53%)
|1.018 (75,68%)
|840 (81,79%)
|-
|Srbi 
|374 (25,11%)
|304 (22,60%)
|181 (17,62%) 
|-
|Hrvati
|1 (0,06%)
|3 (0,22%)
|5 (0,48%)
|-
|Jugoslaveni
|11 (0,73%)
|17 (1,26%)
|0
|-
|ostali i nepoznato
|8 (0,53%)
|3 (0,22%)
|1 (0,09%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|1.489|1.345|1.027'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj